James Burke peut désigner :
 James Burke (1931-1996), un gangster irlando-américain ;
 James Burke (1886-1968), un acteur américain ;
 James Burke (1809-1845), un boxeur anglais
  (1890–1965), un homme politique américain ;
  (1910–1983), un homme politique américain ;
  (1936-), un historien scientifique anglais ;
 James Lee Burke (1936-), un écrivain américain.